Endellion bezeichnet
 einen weiblichen Vornamen, siehe Endellion
 eine Heilige, siehe Endelienta
 ein Streichquartett-Ensemble, siehe Endellion String Quartet
 einen Ort in Cornwall, siehe St. Endellion